Dvořák (pronunciado /ˈdvɔr̝aːk/ y aproximado como dvórshak) es un apellido checo. A veces se encuentra escrito Dvorak o de otras maneras. Puede referirse a las siguientes personas:
 Ann Dvorak, actriz estadounidense.
 Antonín Dvořák, compositor checo.
 August Dvorak, cocreador del teclado Dvorak.
 Bill Dvorak
 Felix Dvorak, escritor austríaco .
 Jan Kašpar Dvořák, seudónimo de Jean-Gaspard Deburau.
 Max Dvořák, historiador del arte austríaco de origen checo.
 Radek Dvořák, jugador de hockey sobre hielo checo de la Liga Nacional de Hockey (Estados Unidos y Canadá).
 Vern Dvorak, meteorólogo que desarrolló una técnica de estimación de la fuerza de los ciclones usando imágenes de satélite.

Con variaciones ortográficas:
 Franz Gustav Dworak, político y cerrajero austríaco nacido en Moravia.
 Fritz Dworschak, numismático en el Museo de Historia del Arte en Viena.
 Thomas Dworzak, miembro de la Agencia Magnum.

Otros usos son:
 El teclado Dvorak, una alternativa al teclado QWERTY.
 Dvorak, juego de cartas.